Lešje (Majšperk), een plaats in Slovenië in de gemeente Majšperk
 Lešje (Paraćin), een dorp in Servië in de gemeente Paraćin
 Lešje (Vojnik), een plaats in Slovenië in de gemeente Majšperk